Kragen steht für:

 Kragen (Kleidung) ist der den Hals einfassende Teil eines Kleidungsstückes (fest oder abnehmbar); siehe auch Halskrause (Mode), Kollar
 Synonym für Kehle (Anatomie)
 der anders gefärbte Teil des Halses eines Tiers
 der Teil einer Kupplungseinrichtung, siehe Dockkragen
 ein Bereich, der im öffentlichen Personennahverkehr ein Tarifgebiet z. B. eines Verkehrsverbundes ganz oder teilweise umschließt und in dem meist ein Übergangstarif gilt (Tarifkragen)
 gleichbedeutend mit Blechdurchzug, wie er beim Kragenziehen entsteht 
 Kragen (Mauerwerk), fachspr. vorspringender Mauerteil
 Schneekragen, Lawinenschutzgang im alpinen Bergbau

Siehe auch:
 Krage
 Um Kopf und Kragen